Тюляково — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюляково — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Тюляково — упразднённая деревня в Кунашакском районе Челябинской области.